Dolina Huczawy Bielskiej (słow. dolina Hučavá, Hučivá dolinka, Belanská Hučava) – dolina w Tatrach Bielskich
 Belanská Hučava – wywierzysko w Tatrach Bielskich